Faustina es el nombre de varias mujeres destacadas en la historia. Dos mujeres notables del Imperio romano, una madre y una hija, ambas esposas de los emperadores, recibieron el nombre de Annia Galeria Faustina, y se las distingue normalmente como "la Mayor" y "la Menor":

 Faustina la Mayor, emperatriz romana.
 Faustina la Menor, emperatriz romana.
 Ania Cornificia Faustina la Menor, noble romana, hija de Faustina la Menor.
 Ania Faustina, una biznieta por dos lados de Marco Aurelio, tercera esposa de Heliogábalo.
 María Faustina Kowalska, monja católica polaca, nombrada santa.
 Rupilia Faustina, noble romana, madre de Faustina la Mayor.
 Faustina, esposa de Constancio II.
 Flavia Máxima Constancia, hija de Faustina y Constancio.
 Faustina Bordoni, mezzosoprano.
 Mecia Faustina, princesa romana.
 Faustina, género de moluscos gasterópodos terrestres de la familia Helicidae.
 Faustina, película española de 1957 dirigida por José Luis Sáenz de Heredia.
 Faustina (película de 1995), drama polaco sobre la vida de la beata hermana Faustina Kowalska.